Chachapoyas (cultuur), een pre-incacultuur in Peru
Chachapoyas (stad), een stad in Peru
Chachapoyas (provincie), een provincie van Peru
Chachapoyas (district), een district van Peru